Máquina - dispositivo que utiliza energia para atingir um objetivo pré-determinado
Ou ainda:
A Máquina - filme brasileiro de 2006
A Máquina (teatro) - peça teatral brasileira de autoria de João Falcão, baseado em livro de Adriana Falcão

Veja também
Machine

Desambiguação